Sphaerites är ett släkte av skalbaggar som beskrevs av Caspar Erasmus Duftschmid 1805. Sphaerites ingår i familjen savbaggar. 

Sphaerites är enda släktet i familjen savbaggar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Savbaggar
Sphaerites